Indaco – sostanza colorante di origine vegetale
 Blu indaco o indigotina – colorante alimentare E132
 Indaco – colore, gradazione di blu

Musica 
 Indaco – gruppo musicale italiano di musica etnica
 Indaco – album di Enigma del 2016
 Indaco – quarta traccia dell’album Nightbook del 2009 di Ludovico Einaudi

Persone 
 Indaco – pseudonimo del pittore Jacopo Torni, detto anche Jacopo Fiorentino
 Indaco Cottunes – brigante isaurico del V secolo

Altro 
 Bambini indaco - generazione di bambini che sarebbero dotati di tratti e capacità speciali o soprannaturali.